wiersz – mowa wiązana, sposób organizacji tekstu, utwór literacki, element liryki
 wiersz – linijka tekstu poetyckiego, inna nazwa wersu
 wiersz – pot. linijka tekstu, pojęcie używane w typografii, edytorstwie, piśmiennictwie

Zobacz też